Juliacorbula är ett släkte av musslor. Juliacorbula ingår i familjen korgmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korgmusslor
Juliacorbula